Robin Cook est un nom pouvant faire référence à :
 Robin Cook (1931-1994), écrivain britannique.
 Robin Cook (1940-), écrivain américain.
 Robin Cook (1946-2005), homme politique britannique, député, ministre des Affaires étrangères, puis des relations avec le Parlement.

Voir aussi